Криваја може да се односи на:

 Криваја (Бачка Топола), насеље у општини Бачка Топола, Војводина, Србија
 Криваја (Блаце), насеље у општини Блаце, Србија
 Криваја (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Криваја (Шабац), насеље града Шапца, Србија
 Криваја (Приједор), насеље града Приједора, Република Српска, БиХ
 Криваја (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ, БиХ
 Криваја (Цазин), насеље града Цазина, Федерација БиХ, БиХ
 Криваја Војнићка, насеље у општини Војнић, Хрватска

или:
 Криваја (језеро), акумулационо језеро код Бачке Тополе, Војводина, Србија
 Криваја (притока Великог бачког канала), река у северној Бачкој, надомак Бачке Тополе, Војводина, Србија
 Криваја (притока Ђетиње), притока Ђетиње, Србија
 Криваја (притока Велике Усоре), десна притока Велике Усоре на подручју општине Теслић, Република Српска, БиХ
 Криваја (притока Босне), десна питока Босне, у Федерацији БиХ, БиХ

или:
 Операција Криваја '95, војна операција Војске Републике Српске
 Криваја (тврђава), тврђава недалеко од Шапца, Србија
 РК Криваја Завидовићи, рукометни клуб из Федерације БиХ, БиХ